Ping Pong oder Ping-Pong ist:

 Synonym für Tischtennis
 Ping Pong (2002), japanischer Film aus dem Jahr 2002
 Ping Pong (Band), israelische Band
 Ping-Pong (Kabarett), politisch-satirisches Kabarett in der Weimarer Republik
 Ping Pong (Manga), Manga-Serie von Taiyō Matsumoto
 Ping-Pong-Diplomatie, Annäherung Chinas und der USA in den 1970er Jahren
 Ping-Pong-Effekt (Medizin), erneute Infektion mit einer Geschlechtskrankheit
 Ping-Pong-Fraktur, Kindliche Impressionsfraktur
 Ping-Pong-Gesetz, Gesetzgebungsverfahren nach der ersten Föderalismusreform, bei dem der Bund (Bundesregierung, Deutscher Bundestag) abwechselnd mit einem (Bundes-)Land zur selben Sache regelt
 Ping-Pong-Lemma in der Gruppentheorie
 Ping-Pong-Rakete, amerikanische Spionagerakete
 Ping-Pong-Verfahren, Verfahren zur Datenübertragung zwischen zwei Kommunikationsgeräten
 Ping Pong (Fernsehsendung), Familienspielshow des Bayerischen Rundfunks
 fiktionaler Charakter der Trickserie, siehe Camp Lazlo
 zweiunddreißigste Kindeskind von Herrn Schu Fu Lu Pi Plu, siehe Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer#Ping Pong
 Ping. Pong., Roman von Birand Bingül aus dem Jahr 2002
 El Bosso & die Ping-Pongs, deutschsprachige Ska-Band

Pingpong steht für:
 Pingpong (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2006

Sonstiges:
 Ping (Datenübertragung), das zurückkehrende Datenpaket ist der Pong

Siehe auch:
 Pong, Videospiel von Atari